Kröger eller Kroeger har flere betydninger:
 Chad Kroeger – canadisk sanger og guitarist
 Tonio Kröger – novelle af Thomas Mann